Bienvenida kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bienvenida (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Bienvenida (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar